Wertenbruch ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Wertenbruch (* 1960), deutscher Jurist

Wertenbruch bezeichnet folgende Orte:
 Wertenbruch (Buchholz (Westerwald)), Ortsteil von Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz